Minkowski è un cognome di origine polacca. Può riferirsi a:

Astronomia 
 11770 Rudominkowski – asteroide dedicato a Rudolph Minkowski
 12493 Minkowski – asteroide dedicato a Hermann Minkowski
 Cratere Minkowski – cratere lunare dedicato a Hermann Minkowski e Rudolph Minkowski

Persone 
 Eugène Minkowski – psichiatra francese
 Hermann Minkowski – matematico lituano naturalizzato tedesco
 Marc Minkowski – musicista francese
 Oskar Minkowski – medico lituano
 Rudolph Minkowski – astronomo tedesco naturalizzato statunitense

Altro 
 Dimensione di Minkowski-Bouligand – equazione matematica
 Distanza di Minkowski – generalizzazione matematica
 Disuguaglianza di Minkowski – disuguaglianza matematica
 Formula di Minkowski-Steiner – formula matematica
 Funzionale di Minkowski – funzione matematica
 Somma di Minkowski – insieme di punti geometrici
 Spaziotempo di Minkowski – modello matematico dello spaziotempo
 Teorema di Brunn-Minkowski – disuguaglianza matematica

Altri progetti